Peter Pongratz ist der Name folgender Personen:

* Peter Pongratz (Künstler) (* 1940), österreichischer Maler
 Peter Pongratz, Münchener Gastronom, siehe Festzelte auf dem Oktoberfest #Winzerer Fähndl – Paulaner-Festhalle